Димопулос () — имя собственное греческого происхожддения; распространено в виде фамилий.
 Димопулос, Иаковос Эфстатиу (Иаков; ум. 1924) — архимандрит Константинопольской православной церкви, настоятель подворья Константинопольского патриархата в Москве.
 Димопулос, Савас (род. 1952) — греческий и американский учёный в области физики элементарных частиц, профессор.
 Димопулос, Санта Янисовна (род. 1987) — украинская певица, солистка российской женской поп-группы «Queens», бывшая солистка украинской женской поп-группы «ВИА Гра».